Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2001/2002 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Турнир проходил в два групповых этапа.

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Реал» (Мадрид)

«Рома» (Рим) 

* В матче 3-го тура 1-го группового этапа «Рома» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Игорь Чугайнов.

«Локомотив» (Москва)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа B

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Боавишта» (Порту)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Динамо» (Киев)

Группа C

«Панатинаикос» (Афины)

«Арсенал» (Лондон)

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка)

«Шальке 04» (Гельзенкирхен)

Группа D

«Нант» (Нант)

«Галатасарай» (Стамбул)

ПСВ (Эйндховен)

«Лацио» (Рим)

Группа E

«Ювентус» (Турин) 

* В матче 2-го тура 2-го группового этапа «Арсенал» — «Ювентус» мяч в свои ворота забил Стюарт Тейлор.

«Порту» (Порту)

«Селтик» (Глазго)

«Русенборг» (Тронхейм)

Группа F

«Барселона» (Барселона) 

* В ответном матче 1/2 финала «Реал» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Иван Эльгера.

«Байер 04» (Леверкузен) 

* В матче 5-го тура 2-го группового этапа «Байер» — «Ювентус» мяч с пенальти забил вратарь хозяев Ханс-Йорг Бутт.

«Олимпик» (Лион)

«Фенербахче» (Стамбул)

Группа G

«Депортиво» (Ла-Корунья) 

* В ответном матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» — «Депортиво» мяч в свои ворота забил Лоран Блан.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Лилль» (Лилль)

«Олимпиакос» (Пирей)

Группа H

«Бавария» (Мюнхен) 

* В матче 5-го тура 1-го группового этапа «Бавария» — «Фейеноорд» мяч в свои ворота забил Ульрих ван Гоббел.

В матче 6-го тура 1-го группового этапа «Спарта» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Иржи Новотны.

«Спарта» (Прага)

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Спартак» (Москва)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2001/2002

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

2001/2002|состав